Das siebente Gebot oder Das siebte Gebot steht für:

 Du sollst nicht stehlen, das siebente Gebot der biblischen Zehn Gebote
 Das siebte Gebot (Roman) von Lawrence Sanders (1991)

Filme:
 Das siebente Gebot. Die Tragödie eines Kindes, österreichisch-deutscher Film von Richard Oswald (1920) 
 Das siebte Gebot, US-amerikanischer Film von Frank Borzage (1929)

Siehe auch:
 Dekalog, Sieben, polnischer Fernsehfilm von Krzysztof Kieślowski (1990)